SNVF est un sigle qui peut désigner :

Singapore Naval Volunteer Force ;
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria ;
Southwestern Nevada Volcanic Field ;
Statens naturvårdsfond ;
Stree Niketh Vanitha Federation ;
Svenska Narkomanvårdsförbundet, une association suédoise de lutte contre la toxicomanie ;
Syndicat national des vétérinaires français.